Кайл :

Топоним 
 Кайл — историческая область на юго-западе Шотландии.

Фамилия 
 Кайл, Джек (1926—2014) — ирландский регбист, в 40-х и 50-х годах выступавший за сборную Ирландии.
 Кайл, Джон (род. 1942) — американский политик, сенатор США от штата Аризона, член Республиканской партии.
 Кайл, Крис (1974—2013) — американский солдат сил специальных операций ВМС США, считался наиболее эффективным снайпером в истории армии США.
 Кайл, Майк (род. 1980) — американский профессиональный боец смешанных единоборств.
 Кайл, Юан (род. 1997) — шотландский кёрлингист.

См. также 
 Кайл Риз — персонаж серии фильмов о Терминаторе.
 Кайл Райнер — вымышленный персонаж, супергерой вселенной DC Comics.
 Кайл Шварц — персонаж мультсериала «Южный парк».
 Кайл Брофловски — персонаж мультсериала «Южный парк».
 Кайл (рэпер) (Кайл Томас Харви; род. 1993) — американский рэпер и актёр.